E55 oder E 55 steht für:
 E 55 AMG, ein Modell der Mercedes-Benz E-Klasse
 Europastraße 55, eine Fernstraße von Helsingborg in Schweden nach Kalamata in Griechenland
 HMS E55, ein britisches U-Boot
 Praga E-55, ein Flugzeug vom tschechoslowakischen Hersteller ČKD-Praga
 Vitamin-D-Mangel, nach dem ICD-10-Code

E55